Sergei Aleksandrovich Stepanov (1941) – matematico russo
 Sergei Stepanov (1955) – politico russo
 Sergei Stepanov (1977) – calciatore russo